brownfields (milieu), een gebied met ernstige bodemvervuiling
 het Brownfieldconvenant probeert dit soort gebieden in Vlaanderen een herbestemming te geven
 Brownfield (Maine), een plaats in de amerikaanse staat Maine
 Brownfield (Texas), een plaats in de amerikaanse staat Texas